Алекса́ндр Джапари́дзе: Джапаридзе, Александр Бичиевич (1899—1945) — грузинский советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР (1941).
 Джапаридзе, Александр Юльевич (род. 1955) — российский предприниматель, миллиардер.

Примечания